Een verkeersweg:
 N964 (België)
 N964 (Nederland), zie Provinciale weg 964

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing